5-й чемпіонат СРСР із шахів проходив від 26 вересня до 25 жовтня 1927 року в Москві. Чемпіонами оголошені обидва переможці.

Турнірна таблиця

Посилання 
 Сергей Воронков - «Птенцы Крыленко становятся на крыло» (на сайте ChessPro.ru) 
 

Чемпіонати СРСР із шахів
1927 у шахах
Вересень 1927
Жовтень 1927
1927 в СРСР